Беке (нем. Beke) — многозначный термин.

 Беке (Варнов) — река в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Беке (Липпе) — река в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Беке, Андре (?—?) — бельгийский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1920 года.
 Беке, Золтан (1911—1994) — румынский футболист.
 Беке, Франц (1898—1978) — немецкий генерал-майор.
 Беке, Чарльз Тилстон (1800—1874) — английский путешественник и географ.

См. также 
 Бекке
 Бек